Ю́ляваара () — финская фамилия. Известные носители:

 Юляваара, Анни (род. 1958) — финская писательница.
  (род. 1969) — финская писательница.